AHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ardmore (Oklahoma) (Stati Uniti)